Peter Griffin puede referirse a:
Peter Griffin, personaje ficticio en la serie de televisión animada Family Guy.
Peter Griffin (cantante), cantante de música disco alemán.